

Codici 
 JOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Josephstaal (Papua Nuova Guinea).

Musica 
 Jon Oliva's Pain (spesso abbreviati in JOP), gruppo musicale statunitense heavy metal.